Gaël bzw. Gael steht für:

 eine Gemeinde in Frankreich, siehe Gaël 
 ein Instrumentalstück des Schotten Dougie MacLean, siehe The Gael

Gaël ist der Name folgender Personen:
 Anna Gaël (1943–2022), ungarische Schauspielerin und Journalistin
 Josseline Gaël (1917–1995), französische Schauspielerin
 Ralph de Gaël (* vor 1040; † um 1097), Herr von Gaël und Montfort(-sur-Meu), 2. Earl of East Anglia aus dem Adelsgeschlecht Montfort-Laval

 Gaël N’Lundulu (oft kurz Gaël; * 1992), französischer Fußballspieler